“Format C” (poznat i kao Format C) je neprofitna umjetnička organizacija sa sjedištem u Zagrebu koja djeluje na području likovnog i multimedijalnog umjetničkog stvaralaštva. Članica je Saveza udruga Klubtura. “Format C” je nastao 2014. godine.

Fokus umjetničke organizacije “Format C” je na području novomedijskog umjetničkog eksperimenta i neprofitnog suradničkog kulturnog stvaralaštva.

Područja interesa
Neke od konkretnih aktivnosti koje organizacija inicira ili u kojima je angažirana su:
 databending, multimedijska i hipermedijska umjetnost 
 digitalna ekologija i umjetničke suradnje velikog razmjera 
 konceptualizacija, inicijacija, tehnička izvedba i medijacija kulturnih suradnji i izložbi 
 besplatna edukacija i distribucija slobodnog znanja.

Članovi/ce organizacije 

Članovi i članice su većinom umjetnici s polja vizualnih umjetnosti:
Dina Karadžić
Nebojša Vuković
Vedran Gligo 
Robert Sorić 
Bartek Pilarczyk 
Irena Borić 
Martina Kontošić
Bojana Vojvodić 
Dario Čagalj 
Ian Keaveny

Odabrani projekti

 /’fu:bar/ je godišnji festival koji je fokusiran na elektroničke eksperimente i istraživanja u području suvremene digitalne umjetnosti i teorije s temom greške. Središnji sedmodnevni program predavanja, radionica i performansa počinje prve subote u listopadu. Popratni partnerski programi su u ostatku godine u formatu umjetničkih rezidencija, edukacijskog programa, video prikazivanja, skupnih izložbi te otvorene arhive. Prva izložba u ovom programu održana je od 21. svibnja do 24. svibnja 2015. godine u Galeriji Siva u AKC Attack-u u Zagrebu. Godine 2021. održan je sedmi po redu festival /’fu:bar/. Na dan 3. studenog 2017. godine u sklopu festivala /’fu:bar/ u Galeriji Siva u Zagrebu otvorena je skupna izložba s temom hipermedijskih autonomnih kustoskih arhiva recentne hrvatske i međunarodne umjetnosti u nemapiranim, distribuiranim područjima interneta.

 “Podijeli svoju priču” je projekt kojim se nastoji izravno povećati socijalnu uključenost djece i mladih kroz provedbu online kulturno-umjetničkog sadržaja. Sastoji se od provedbe kreativno edukativnih radionica kroz tri tematske cjeline: Moja priča kroz virtualnu slikovnicu, Dnevnik Poezije i Eksperimentalna digitalna animacija. Nositelj projekta bio je KA-MATRIX – Udruga za društveni razvoj iz Karlovca, a partner na projektu Format C.

Inquiry Inc. - razvoj otvorene online platforme projekt je izgradnje digitalne i mrežne infrastrukture.

"Pivilion" - kontinuirani umjetnički hipermedijski i participativni projekt koji potiče i omogućuje autonomiju digitalne umjetnosti koja je distribuirana nekomercijalnim i necenzuriranim kanalima internetske infrastrukture.

Izvori

Vidi još
 Radio intervju s Dinom Karadžić
 Glitch umjetnost

Vanjske poveznice
 Mrežna stranica Formata C
 Registar umjetničkih organizacija (Ministarstvo kulture i medija RH)

Nezavisna kultura u Zagrebu